Козирог може да означава:
 един от дванадесетте зодиакални знака, виж Козирог (зодия)
 съзвездие, виж Козирог (съзвездие)
 вид диво животно, подобно на домашната коза, виж Алпийски козирог.

Вижте също 
 Тропик на Козирога
 Козият рог – Български филм
 Кози рог- село в България